Муавіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Муавіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер